

Po 
 Po – symbol polonu, radioaktywnego pierwiastka chemicznego z grupy tlenowców w układzie okresowym
 Po – włoska nazwa rzeki Pad w północnych Włoszech
 Po – fikcyjna postać, protagonista serii filmów animowanych Kung Fu Panda
 Po – fikcyjna postać, jeden z bohaterów serialu telewizyjnego Teletubisie

PO 
 PO – wzór chemiczny monotlenku fosforu
 
 Akronim „PO” może oznaczać:
 Platforma Obywatelska – polska partia polityczna założona jako stowarzyszenie 24 stycznia 2001
 Platforma Obywatelska – rosyjska partia polityczna założona 4 czerwca 2012
 Politechnika Opolska – państwowa wyższa uczelnia techniczna w Opolu
 Pantomima Olsztyńska – teatr amatorski ludzi niesłyszących, działający w latach 1957–2009 w Olsztynie
 peak oil (ang.) – teoria dotycząca długoterminowego tempa wydobycia i wyczerpania złóż ropy naftowej oraz innych paliw kopalnych
 przysposobienie obronne – dawny przedmiot realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych; obecnie nauczany na niektórych kierunkach studiów

po 
 po – jedna z dwóch dusz wyróżnianych w chińskiej metafizyce, w szczególności taoistycznej

p.o. 
 p.o. – skrót od „pełniący obowiązki”
 p.o. – doustne podanie leku (łac. per os)